Pojem justiční spolupráce může znamenat:

 mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech,
 mezinárodní justiční spolupráci v civilních věcech nebo
 policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (III. pilíř Evropské unie).

Někdy (zejména v oficiálních českých překladech dokumentů Evropské unie) se používá nepřesného pojmu „soudní spolupráce“ – ten však ignoruje skutečnost, že justiční spolupráce v trestních věcech se týká rovněž státních zastupitelství, tedy nikoli soudů.